Acústico ao Vivo (álbum de Bruno & Marrone)
Acústico ao Vivo (álbum de Nenhum de Nós)
Acústico ao Vivo (álbum de Edson & Hudson)